La Coupe de la CEV masculine est le nom d'une des compétitions continentales inter-clubs de volley-ball.

 L'actuelle Challenge Cup masculine se nommait Coupe de la CEV masculine de 1980 à 2007.
 L'actuelle Coupe de la CEV masculine est la coupe des vainqueurs de coupe de volley-ball, anciennement nommée Top Teams Cup masculine.